Röhm kan avse:

 Röhm & Haas – tyskt tidigare kemiföretag, bland annat föregångare till Rohm and Haas
 Röhm GmbH – tysk verktygstillverkare

Personer
 Elisabeth Röhm (född 1973), tysk-amerikansk skådespelerska
 Ernst Röhm (1887–1934), tysk yrkesofficer och nazistisk politiker
 Otto Röhm (1876–1939), tysk kemist och medgrundare av bland annat Röhm & Haas